Förkortningen KDF eller KdF kan stå för...
 KdF – en statligt kontrollerad fritidsorganisation i Tredje riket, Tyskland, se Kraft durch Freude
 KDF – den myndighet som sköter den enskilda kungliga dispositionsrätten, se Kungliga Djurgårdens Förvaltning
 KDF - en kristdemokratisk studentförening som verkade vid Uppsala universitet på 1970-talet.

Akronymer